Ниже перечислены картины французского живописца Поля Гогена (1848—1903).

Список

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гоген